Ekaterina Kondrat'eva – velocista russa
 Ljudmila Kondrat'eva – ex velocista sovietica
 Marija Kondrat'eva – ex tennista russa
 Nadežda Kondrat'eva – ex schermitrice sovietica